Cet article recense les  (gminy) de la voïvodie de Couïavie-Poméranie, en Pologne.

Statistiques 
La Couïavie-Poméranie compte 144 , dont :
 92 communes rurales
 35 communes mixtes
 17 communes urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina (Commune)
 Liste des gminy